Cisterne peut désigner :
 Hélier Cisterne (1981-), réalisateur français ;
 nom français de la ville italienne de Cisterna d'Asti.